José Ramírez (1852-1904), botaniste mexicain ;
  José Ramírez Gamero (1938-), homme politique mexicain ;
  José Ramírez (1947-2010), arbitre de football péruvien ;
  José Ramírez Cubas (1962-), joueur et entraîneur de football péruvien ;
  José Ramirez Barreto (1976-), footballeur brésilien ;
  José Ramírez (1990-), joueur de baseball dominicain ;
  José Ramírez (1992-), joueur de baseball dominicain.